Il singolare del torneo di tennis Davidoff Swiss Indoors 1994, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Wayne Ferreira che ha battuto in finale Patrick McEnroe 4-6, 6-2, 7-6(7), 6-3.

Teste di serie 

 Michael Stich (quarti di finale)
 Stefan Edberg (secondo turno)
 Evgenij Kafel'nikov (secondo turno)
 Wayne Ferreira (campione)

 Marc Rosset (quarti di finale)
 Jaime Yzaga (secondo turno)
 Arnaud Boetsch (secondo turno)
 Cédric Pioline (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Davidoff Swiss Indoors 1994
ATP Tour 1994